Il doppio maschile del torneo di tennis Lipton International Players Championships 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Ken Flach e Todd Witsken che hanno battuto in finale Kent Kinnear e Sven Salumaa 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Grant Connell /  Glenn Michibata (terzo turno)
 Scott Davis /  David Pate (secondo turno)
 Ken Flach /  Todd Witsken (Campioni)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (terzo turno)
 Luke Jensen /  Laurie Warder (quarti di finale)
 Kelly Jones /  Rick Leach (secondo turno)
 Wayne Ferreira /  Piet Norval (semifinali)
 Assente

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Javier Frana /  Leonardo Lavalle (terzo turno)
 Steve DeVries /  David Macpherson (terzo turno)
 Hendrik Jan Davids /  Paul Haarhuis (secondo turno)
 Kevin Curren /  Gary Muller (terzo turno)
 Kent Kinnear /  Sven Salumaa (finale)
 Stefan Edberg /  Robert Seguso (secondo turno)
 Ronnie Båthman /  Rikard Bergh (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Lipton International Players Championships 1992